Acme steht für:

 Acme (Texteditor), Benutzerschnittstelle für das Betriebssystem Plan 9
 acme, britisches Architekturbüro von Friedrich Ludewig
 Acme, Module für die Programmiersprache Perl, siehe Perl (Programmiersprache) #Disziplinen
 Acme, Marke von Holding & Overall, australischer Automobilhersteller
 Acme, Marke des US-amerikanischen Automobilherstellers Motor Buggy Manufacturing Company
 Acme Filmworks, US-amerikanisches Animationsstudio
 Acme Markets, US-amerikanische Supermarktkette
 Acme Records, britisches Schallplattenlabel
 Acme & Immisch Electrical Works, britischer Automobilhersteller
 Acme Motor Carriage & Machinery, kanadischer Automobilhersteller
 Acme Motor Car Company (Pennsylvania), US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1911)
 Acme Motor Car Company (Massachusetts), US-amerikanischer Automobilhersteller (1912)
 Acme Wagon Company, US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller (1888–1919)
 Acme Motor Truck Company, US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller (1915–1931)
 Acme Motor Company, US-amerikanischer Hersteller von Bestattungsfahrzeugen (1953–1955)
 Acme Harvesting Machine Company, US-amerikanischer Herstellers von Landtechnik und Traktoren
 Acme Model A, LKW-Modell der Acme Motor Truck Company
 Acme Model B, LKW-Modell der Acme Motor Truck Company
 Acme Model C, LKW-Modell der Acme Motor Truck Company
 Acme Pond, See in Connecticut, Vereinigte Staaten

Acme ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Acme (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Acme (Indiana), Jackson County
 Acme (Kalifornien), San Bernardino County
 Acme (Kansas), Dickinson County
 Acme (Louisiana), Concordia Parish
 Acme (Michigan), Grand Traverse County
 Acme (Mississippi), Jasper County
 Acme (Missouri), Clay County
 Acme (Nevada), Mineral County
 Acme (New Mexico), Chaves County
 Acme (North Carolina), Columbus County
 Acme (Ohio), Medina County
 Acme (Oklahoma), Grady County
 Acme (Oregon), Lane County
 Acme (Pennsylvania), Westmoreland County
 Acme (Texas), Hardeman County
 Acme (Washington), Whatcom County
 Acme (West Virginia), Kanawha County
 Acme (Wyoming), Sheridan County
 Acme (CDP), Census designated place im Whatcom County, Washington
 Acme Heights, St. Louis County, Missouri
 Acme Mill, McMinn County, Tennessee

im NRHP gelistete Objekte:
 Acme Brass and Machine Works Building in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 04000694
 Acme Building in Billings, Montana, ID-Nr. 05001279
 Acme Farm Supply Building in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 98000320

ACME steht für:
 ACME, fiktives Unternehmen
 ACME-Gruppe, litauisches Unternehmen der Elektronik- und IT-Branche
 ACME Comedy Theatre, Sketch-Theater in der Nähe von Hollywood
 ACME-Anschluss, Anschluss zur Betankung mit Flüssiggas, siehe Flüssiggas-Tankadapter #ACME-Anschluss

ACME steht als Abkürzung für:
 Argininkatabolisches mobiles Element (englisch arginine catabolic mobile element), Virulenzfaktor bei Staphylokokken
 Automatic Certificate Management Environment, Protokoll zur Prüfung der Inhaberschaft einer Internet-Domain

Siehe auch:
 Acme Creek
 Acme Township
 Akme

Abkürzung